La nazionale di pallavolo maschile dell'India è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo dell'India ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'India.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato asiatico e oceaniano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile dell'India